Rupertsdorf ist der Name folgender Orte:

 Rupertsdorf (Altenmarkt an der Alz), Ortsteil von Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Rupertsdorf (Steinhöring), Ortsteil von Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern